Corssen, auch Corßen, ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Corssen (* 1942), deutscher Psychologe und Autor
 Wilhelm Paul Corssen (1820–1875), deutscher Sprach- und Altertumsforscher
 Meta Corssen (1894–1957), deutsche Germanistin und Bibliothekarin
 Peter Corssen (1856–1928), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer